New Providence (Bahama's), een eiland in de Bahama's
 diverse plaatsnamen in de VS:
 New Providence (Iowa) in Iowa
 New Providence (New Jersey) in New Jersey
 New Providence (Pennsylvania) in Pennsylvania

Zie ook
 Providence (doorverwijspagina)